Потаватоми может относиться к:

 Потаватоми — индейское племя в США и Канаде.
 Потаватоми — язык этого племени, относящийся к оджибвейской ветви алгской языковой семьи.
 .